Chris Chappell, l'animateur principal de la chaîne de vidéo YouTube China Uncensored ;
 Crystal Chappell (1965-), une actrice américaine ;
 Ellise Chappell (1992-), une actrice britannique ;
 Fred Chappell (1936-), un écrivain américain ;
 George Howard-Chappell, un ingénieur automobile britannique ;
 Greg Chappell (1948-), un joueur de cricket australien ;
 Ian Chappell (1943-), un ancien joueur de cricket australien ;
 Raúl Chappell (1911-1977), un footballeur péruvien ;
 Trevor Chappell (1952-), un joueur de cricket et entraîneur australien.

 Chappell, une ville de l’État de Nebraska, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Trophée Chappell-Hadlee, un trophée de cricket mettant aux prises les équipes d'Australie et de Nouvelle-Zélande au cours de série de matchs disputés au format One-day International